Бацање кугле у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2012. у Хелсинкију одржано је 27. и 29. јуна на Олимпијском стадиону у Хелсинкију.

Титулу освојену у Барселони 2010, није бранио Андреј Михњевич из Белорусије.

Земље учеснице 
Учествовало је 26 такмичара из 22. земље.

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2012. години 
Десет најбољих европских бацача кугле 2012. године до почетка првенства (27. јуна 2012), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичари чија су имена подебљана учествовали су на ЕП.

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Атлетичари су били подељени у две групе по 13. Квалификациона норма је износила 20,30 метара. У финале се пласирало двојица који су прескочили норму (КВ), а десет према постигнутом резултату (кв)

Финале

Референце 

Европско првенство у атлетици на отвореном 2012.
Бацање кугле на Европском првенству у атлетици на отвореном